Gust dolç, un dels cinc sabors clàssics; per extensió es dona aquest nom a tota mena de llaminadures, pastissos, postres i menges
 Gastronomia: Dolç de llet, forma calcada del castellà, incorrecta, usada per designar el dolç tradicional anomenat en català almívar de llet
 Biografies:
 Joan Dolç i Balaguer (1956), escriptor valencià, productor audiovisual i fotògraf valencià
 Mavi Dolç i Gastaldo (1961 - 2009), professora i activista cultural valenciana, cap de l'àrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon Llull (IRL)
 Miquel Dolç i Dolç (1912 - 1994), filòleg, crític literari, poeta i traductor al català
 Zoologia: Congre dolç, congre de sucre o pillet de platja, espècie de peix pertanyent a la família dels còngrids
 Toponímia: El Dolç o la platja del Dolç, platja mallorquina del municipi de Ses Salines
 Música: Dolç Tab, grup de jazz de La Marina (País Valencià)
 Cinema: Dolç ocell de joventut (Sweet Bird of Youth), pel·lícula estatunidenca de 1962 dirigida per Richard Brooks i protagonitzada per Paul Newman